Giuseppe Palmieri (1674-1740), pittore
Giuseppe Palmieri (1721-1793), economista
Giuseppe Palmieri (1902-1989), atleta e cestista italiano